Вугляр або курач — робітник промислу з випалювання деревного вугілля

Географія 
 Вугляр — селище міського типу в Донецькій області

Див. також 
 Вугільник